Юрий Громов:
 Громов, Юрий Иосифович (1933—2010) — советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог.
 Громов, Юрий Сергеевич (1933—2013) — советский боксёр.
 Громов, Юрий Фёдорович (1938 — ?) — советский хоккеист.